Heron Lake puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Heron Lake, ciudad en Minnesota;
Municipio de Heron Lake, en Minnesota;
Municipio de West Heron Lake, en Minnesota;